Штёрнштайн () — община в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Верхний Пфальц. Входит в состав района Нойштадт-ан-дер-Вальднаб. Подчиняется административному сообществу Нойштадт-ан-дер-Вальднаб.  Население составляет 1495 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 10,92 км². Официальный код  —  09 3 74 158.

Население

Примечания

Ссылки 

Города Баварии